Анна Маньяні (італ. Anna Magnani; *7 березня 1908(19080307), Рим — †26 вересня 1973, Рим) — італійська акторка театру і кіно.

 Палаццо Маньяні, Болонья (італ. Palazzo Magnani) — палацова споруда в місті Болонья.